Гамзаев — фамилия. Имеет женскую форму — .

Известные носители 
 Гамзаев, Ибрагим Таги оглы (1908—1982) — азербайджанский театральный актёр и режиссёр
 Гамзаев, Мухтар Сахратулаевич (род. 1992) — российский самбист.
 Гамзаев, Нагиф Альашраф оглы (род. 1983) — азербайджанский государственный деятель.
 Гамзаев, Сулейман Мамед оглы (1916—1974) — советский азербайджанский животновод, Герой Социалистического Труда.

